SM3 steht für:
 Samsung SM3, koreanisches Automobil
 SM3, britischer Postcode-Distrikt in der Post town SUTTON um London Borough of Sutton (North Cheam, Stonecot Hil)
 eine Starterklasse im paralympischen Schwimmsport, siehe Startklassen im paralympischen Schwimmsport#SM3
 

Abkürzung